Osmundastrum är ett släkte av safsaväxter. Osmundastrum ingår i familjen Osmundaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Osmundastrum